Veselé (okres Piešťany), gemeente in Slowakije
 Oravské Veselé, gemeente in Slowakije
 Veselé (okres Děčín), gemeente in Tsjechië